

Sport 
 AC & VV Volharding, een voormalige cricket- en voetbalvereniging uit Amsterdam (Nederland).
 Koninklijke Football Club Volharding Wintam-Eikevliet, een voetbalclub uit Wintam (België)
 RKVV Volharding, een voetbalclub uit Vierlingsbeek (Nederland)
 VOC (sportclub), een cricket- en voetbalclub uit Rotterdam (Nederland)
 VV Volharding '32, een voetbalclub uit Ovezande (Nederland)

Muziek 
 Koninklijke Muziekvereniging Volharding, een harmonieorkest uit Steenbergen (Nederland)
 Orkest De Volharding, een Nederlandse ensemble voor hedendaagse muziek.

Overig 
 Volharding Shipyards is een maritiem bedrijf met een aantal scheepswerven in Nederland
 Volharding 1, sleepboot (1929)

Zie ook 
 De Volharding